Rudolfshöhe ist der Name folgender Berge:

 Rudolfshöhe (Wienerwald), 475 m
 Rudolfshöhe (Wilhelmsburg), 600 m
 Rudolfshöhe (Scheibbs), 524 m
 Rudolfshöhe, 423 m, höchste Erhebung des Scheibeberges
 Rudolfshöhe, Vorsprung des 170 m hohen Sehl-Bergs bei Bissendorf.
außerdem:
 Rudolfshöhe (Aichtal), Ortsteil der Stadt Aichtal in Baden-Württemberg
 Rudolfshöhe (Parsberg), Ortsteil der Stadt Parsberg in Bayern